Karin puede referirse a:

Ficción 
 Karin, anime y manga japonés.
 Kamichama Karin, serie de anime japonesa, o a la protagonista de la misma: Hanazono Karin.
 Karin Uzumaki, personaje de Naruto
 Maestro Karin, personaje de Dragon Ball.
 Karin Kanzuki, un personaje que aparece en los juegos de lucha de Street Fighter.
 Karin Kurosaki, personaje de Bleach.

Personas 
 Karin Månsdotter, reina de Suecia.
 Karin Thürig, ciclista y triatleta suiza.
 Karin Palme, tenista mexicana.
 Karin Boye, poetisa y novelista sueca.
 Karin Branzell, mezzosoprano sueca.
 Karin Janz, médica y gimnasta alemana.
 Karin Specht-Ertl, atleta alemana.
 Karin Ruckstuhl, atleta neerlandesa.
 Karin Knapp, tenista italiana.
 Karin Kschwendt, tenista suiza.
 Karin Dor, actriz alemana.
 Karin Mayr-Krifka, atleta austriaca.
 Karin Zielinski, compositora peruana.
 Karin Ebensperger, periodista chilena.
 Karin Knorr Cetina, socióloga austriaca.
 Karin M. Hehenberger, médica sueca.
 Karin Alvtegen, escritora sueca.
 Karin Straus, política neerlandesa.
 Karin Dreijer Andersson, vocalista sueca.
 Karin Amatmoekrim, escritora surinamesa.
 Karin Valecillos, productora venezolana.
 Karin Jacobsen, actriz alemana.
 Karin Moe, escritora noruega.

Otros usos 

 Karin (Gran Armenia), una antigua ciudad armenia en la Gran Armenia, actual Erzurum.
 Casa de Karin, uno de los siete clanes partos.
 (832) Karin, un planeta menor en el cinturón de asteroides y el miembro más grande de la familia de asteroides Karin.